

Населені пункти та їхні частини

 Єнджейовиці — село в гміні Дзержонюв Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Єнджейовиці — село в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Єнджейовиці — колонія в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки